GroveFest (Ukraine) - український щорічний музичний фестиваль, що відбувається з 2017 року на Львівщині. З 2017 року проходить біля міста Великі Мости в неподалік розташованому заповідному урочищі «Борове».

Про фестиваль 
Музичний напрям: Рок, Поп, етно та інші.

Посилання 
 Офіційний сайт фестивалю 
 Офіційна сторінка Facebook
 Офіційна сторінка Instagram